

Geografia

Francia 
 Jussy – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Jussy – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Jussy – comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)
 Jussy-Champagne – comune nel dipartimento del Cher (Centro-Valle della Loira)
 Jussy-le-Chaudrier – comune nel dipartimento del Cher (Centro-Valle della Loira)

Svizzera 
 Jussy – comune (Canton Ginevra)

Pagine correlate 
Jussieu – pagina di disambiguazione